Ryszard Janikowski – polski kaskader
 Ryszard Janikowski – polski ekonomista